Борґгольм (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Борґгольм — місто у Швеції, у лені Кальмар.